Иван Андреевич Вейдемейер ( — ) — тайный советник, управляющий Коллегией иностранных дел.

Биография 
Родился  года. Ф. Вигель в «Записках» указывал, что начальник канцелярии Государственного совета Иван Андреевич Вейдемейер — «незаконнорожденный сын русских родителей, православной веры, получил он от них немецкое прозвание, как талисман; и действительно, оно одно отверзало ему путь к почестям…»

Учился в Московском университете.

С 1 декабря 1796 года — действительный статский советник, с 9 июля 1800 — тайный советник.

В 1798 году был назначен председателем Юстиц-коллегии Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел, в дальнейшем — правителем канцелярии Непременного совета.

Был включён в первый состав «политического» комитета Российско-Американской Компании.

Член Государственного Совета с 1811 года. Сенатор с  1806 года.

В 1814—1816 годах был управляющим Коллегией иностранных дел.

Умер  года, «в 2 часа по полуночи». Похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

Семья 
Жена: Александра Егоровна, урожденная Зверева (1765—1839).

В семье было 7 детей, в том числе: 
 Владимир (1785—28.03.1828)
 Александр (1789—1852) — будущий историк.
 Елизавета (1787—1871) — жена (с 7 июля 1812 года) обер-прокурора Сената Г. А. Щербинина
 Любовь — жена (с 14 июля 1816 года) Н. Н. Сушкова.
 Надежда (1797— ?) — жена (с 31 августа 1819 года) А. И. Бибикова.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Генеалогия
 Герб Вейдемейеров

Персоналии:Императорский Московский университет
Тайные советники
Сенаторы Российской империи
Президенты Юстиц-коллегии Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел
Похороненные на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры